Stew ist:
 englischsprachige Bezeichnung für einen Eintopf, siehe z. B. Irish Stew oder Brunswick Stew
 Diminutiv von Stewart (Vorname)
 Stew (Musiker) alias Mark Stewart (* 1961), US-amerikanischer Singer-Songwriter

Siehe auch:
 Stu